Бабчин — фамилия и топоним.

Топоним 
 Бабчин — упразднённая деревня в Гомельской области Белоруссии.

Фамилия 
 Бабчин, Александр Викторович (род. 1986) — российский и белорусский биатлонист.
 Бабчин, Исаак Савельевич (1895—1989) — советский нейрохирург, профессор, генерал-майор медицинской службы.